Andes kan syfta på:

 Andes – ett släkte av insekter

Geografi

Antarktis 

 Mount Andes,

Bolivia 

 Provincia Los Andes, provins, La Paz,

Chile 

 Los Andes, ort, Región de Valparaíso, Provincia de Los Andes,

Colombia 

 Andes (kommun), Antioquia, 
 Los Andes (ort i Colombia, Antioquia), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Boliviaförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar